Escuela Preparatoria Palisades o Escuela Secundaria Palisades (Palisades High School)
 Escuela Preparatoria Palisades Charter en Los Ángeles
 Palisades High School